Ventil steht für:

 Ventil, eine spezielle Armatur in Rohrleitungen
 Rückschlagventil am Fahrradschlauch oder an Fahrzeugfelgen, siehe Fahrradventil
 Ventil (Kolbenmaschine), ein Steuerelement in Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren
 Ventil (Blasinstrument), ein Bedienelement an Blasinstrumenten
 Ventil (Sendung), Satiresendung des Schweizer Fernsehens

Siehe auch: